Leviathan je lahko:
 Leviathan (teleskop)
 SS Leviathan, an ocean liner
 The New Leviathan Oriental Fox-Trot Orchestra
 HMS Leviathan